La provincia di Barcellona (in catalano: Província de Barcelona; in spagnolo: Provincia de Barcelona) è una delle quattro province della comunità autonoma della Catalogna, nella Spagna nord-orientale, nonché la più popolosa della Catalogna.

Geografia fisica 

La provincia di Barcellona costituisce il cuore della Catalogna e confina con le province di Tarragona a sud-ovest, Lleida a nord-ovest, Girona a nord-est e con il Mar Mediterraneo a sud-est. Capoluogo della provincia è Barcellona; altri centri importanti sono L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet e Mataró.

Amministrazione

La provincia di Barcellona, come le altre della Catalogna, è retta dalla Deputazione formata da 51 deputati eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali fra sé stessi con metodo D'Hont applicato per partiti giudiziari, ossia l'equivalente dei cantoni francesi. La Deputazione di Barcellona elegge a sua volta al suo interno la Giunta di Governo e il suo Presidente.

Suddivisione amministrativa
La provincia di Barcellona è suddivisa in 11 comarche della Catalogna, che a loro volta sono suddivise in comuni.

Fa parte della provincia anche il comune di Fogars de la Selva, incluso nella comarca della Selva che per il resto appartiene alla provincia di Girona; sono invece esclusi i comuni di Gósol nella comarca di Berguedà che appartiene alla provincia di Lleida e i comuni di Espinelves, Vidrà e Viladrau nella comarca di Osona che appartengono alla provincia di Girona.

Comarche

Comuni

Note

Voci correlate 
 Gastronomia in provincia di Barcellona

Altri progetti